Влади́мир Бори́сович Бело́в (26 апреля 1958, Кунцево, Московская область — 14 ноября 2016, Москва) — советский гандболист.

Заслуженный мастер спорта СССР (1982, звание снято в 1985 году). Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года, чемпион мира 1982 года.

Биография 
В составе клуба «Кунцево» начал играть с 16-летнего возраста. Играл на позиции разыгрывающего. В 1976 и 1978 годах становится бронзовым призёром чемпионатов СССР.

В 19 лет уже начал привлекаться в сборную Советского Союза. В 1977 году в составе сборной команды юниоров (возраст до 21 года) стал победителем 1-го чемпионата мира, а в 1979 году он вновь побеждает на мировом юниорском первенстве. Оба раза он являлся капитаном сборной.

Серебряный призёр чемпионата мира 1978 года. На Играх 1980 года в Москве в составе сборной СССР стал серебряным призёром. Был капитаном команды. А в 1982 году на чемпионате мира в составе советской сборной стал золотым медалистом и был признан лучшим игроком турнира.

В последние годы жизни — заместитель генерального директора «Физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы».

Похоронен 17 ноября на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 
 

Гандболисты СССР
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Гандболисты на  летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы мира по гандболу
Похороненные на Троекуровском кладбище